Universal Wrestling Federation (UWF) ist der Name von drei ehemaligen Wrestling-Organisationen:
 Universal Wrestling Federation (Bill Watts), Vereinigte Staaten (1986 bis 1987)
 Universal Wrestling Federation (Herb Abrams), Vereinigte Staaten (1990 bis 1996)
 Universal Wrestling Federation (Japan), Japan (1984 bis 1990)